En Pologne, Dębowiec ou Dębówiec  est le nom de : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Dębowiec, village 

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Dębowiec, gmina 
 Dębowiec, village et chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 Dębowiec, village du powiat de Bydgoszcz
 Dębowiec, village du powiat de Sępólno 
 Dębowiec, village du powiat de Tuchola 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Dębowiec, village du powiat de Konin
 Dębówiec, village du powiat de Krotoszyn 
 Dębowiec, village du powiat de Międzychód 
 Dębówiec, village du powiat de Gniezno 

dans la voïvodie de Łódź
 Dębowiec, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Dębowiec, village du powiat de Kraśnik
 Dębowiec, village du powiat de Włodawa 
 Dębowiec, village du powiat de Zamość 

dans la voïvodie de Lubusz
 Dębowiec, village 

dans la voïvodie d'Opole
 Dębowiec, village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Dębowiec, village 

dans  la voïvodie de Sainte-Croix
 Dębowiec, village 

dans la voïvodie de Silésie
 Dębowiec, village du powiat de Częstochowa 
 Dębowiec, village du powiat de Myszków 
 Dębowiec, gmina du powiat de Cieszyn 
 Dębowiec, village du powiat de Cieszyn 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Dębowiec, village du powiat de Braniewo
 Dębowiec, village du powiat de Działdowo 
 Dębowiec, village du powiat de Szczytno